Гажлин () — село и одноимённая община в районе Бардеёв Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1414 года.

География 
Село расположено в северной части края, в долине реки Гажлинки, к востоку от автодороги . Абсолютная высота — 274 метра над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 20,1 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Гажлина составляла 1175 человек.
Динамика численности населения общины по годам:

Примечания 

Населённые пункты Словакии